Кресбронн-ам-Бодензе () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Тюбинген. Входит в состав района Бодензе. Население составляет 8159 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 20,42 км². Официальный код — 08 4 35 029.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга